{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2005
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|14 – 21 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|5ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP International Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Costa do Sauípe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Rafael Nadal
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  František Čermák  /  Leoš Friedl
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2004 
| align="right" |2006 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2005 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro, da série ATP International, disputado em Sauipe, na Bahia. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

 Rafael Nadal venceu  Alberto Martín 6–0, 6–7(2–7), 6–1

Duplas

 František Čermák /  Leoš Friedl''' venceram  José Acasuso /  Ignacio González King 6–4, 6–4

Ligações externas 
 
 

 
2005
Costa do Sauipe